

Sigle 
 Interfaccia uomo-macchina
 Interazione uomo-macchina o interazione umano-macchina - studio dell'interazione fra le persone e i computer

Codici 
 IUM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Summit Lake (Canada)
 ium – codice ISO 639-3 della lingua iu mien